Беево — название населённых пунктов на Украине:

 Беево () — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Беево () — село в Миргородском районе Полтавской области.